One World Trade Center, een wolkenkrabber in New York, die oorspronkelijk Freedom Tower werd genoemd.
Freedom Tower (Miami), een wolkenkrabber in Miami